Thaprek peut faire référence à :
 Thaprek, un village du Népal situé dans le district de Nuwakot ;
 Thaprek, un village du Népal situé dans le district de Tanahu.